Прощай, оружие! — многозначное понятие. Возможные значения:
 «Прощай, оружие!» — роман Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 1929 году.
 «Прощай, оружие!» — фильм американского режиссёра Фрэнка Борзейги, снятый в 1932 году.
 «Прощай, оружие!» — фильм американского режиссёра Чарльза Видора, снятый в 1957 году.
 «Прощай, оружие» — студийный альбом российского музыканта Дельфина.